Indonesië
 Kosambi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Kosambi (Sukadiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Kosambi (Cipunagara), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java

India
 Kaushambi (stad), een oude plaats in India